Taylorsville (Califòrnia)
 Taylorsville (Carolina del Nord)
 Taylorsville (Geòrgia)
 Taylorsville (Indiana)
 Taylorsville (Kentucky)
 Taylorsville (Mississipí)
 Taylorsville (Ohio)
 Taylorsville (Tennessee)
 Taylorsville (Texas)
 Taylorsville (Utah)

Vegeu també 
 Taylorville (Illinois)